Сейд:

 Сейд, Сайд — традиционное арабское имя и титул.
 Сейд, иногда сейдр  — вид колдовства, упоминаемый в скандинавских сагах.
 Сейд — мегалит.

См. также 
 Сейди (значения)
 Сейдиу (значения)